Zjeleznodorozjnaja linija Obskaja — Bovanenkovo — Karskaja, spoorlijn in Rusland
Zjeleznodorozjnaja (station MZD), spoorwegstation in Rusland